

Architettura 
 Palazzo Boglietti – edificio di Biella, in Piemonte (Italia)

Persone 
 Ernesto Boglietti – calciatore argentino
 Ottavio Boglietti – calciatore argentino
 Romolo Boglietti – calciatore argentino